Trzebyczka – potok w województwie śląskim
 Trzebyczka – wieś w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Łazy
 Trzebyczka – osada leśna w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Łazy